Naselja u Srbiji:
 Ćukovac (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Ćukovac (Prokuplje, Srbija), naselje u sastavu općine Prokuplje
 Ćukovac (Bojnik, Srbija), naselje u sastavu općine Bojnik

Naselje u BiH:
 Ćukovac (Skender Vakuf, BiH), naselje u sastavu općine Skender Vakuf